Сезон 2020 Российской Серии Кольцевых Гонок (РСКГ) — седьмой сезон чемпионата и Кубка России, проводимый под названием СМП РСКГ и 28-й сезон розыгрыша чемпионата России по кольцевым автомобильным гонкам в общем.

Количество гоночных категорий СМП РСКГ было увеличено. Добавились соревнования в категориях GT4 (спортивные автомобили класса «Гран-туризмо») и «Спортпрототип CN» (гоночные автомобили российского производства Shortcut и иностранного производства MitJet и Legends). Обе категории получили статус Кубка . Категория GT4, как сообщается в информационном бюллетене организатора, введена с целью привлечения к соревнованиям спортсменов-любителей, поэтому было принято ограничение, запрещающее заявляться в данную категорию победителям соревнований уровня Чемпионата России, а также чемпионам и обладателям кубка страны. Начисление зачётных очков в категории «Спортпрототип CN» производится раздельно для каждой модели автомобиля, общий зачёт не предусмотрен.

Перед началом сезона было объявлено  о введении Кубка России в классе S2000 для автомобилей класса TCR («Туринг») с коробкой передач типа DSG и более узкими шинами. В этот класс также не должны были допускаться чемпионы России и победители этапов чемпионата страны. Категория, по сути, являлась бы развитием «Трофея СМП РСКГ», разыгрываемого с 2017 года. Однако, перед началом сезона кубок в классе S2000 был отменён по причине отсутствия заявок от участников. В то же время продолжилось проведение «Трофея СМП РСКГ».

С целью снижения расходов участников соревнований было ограничено число шин, которые допустимо использовать в течение этапа (включая свободные тренировки) до 10 штук, а также введены ограничения на проведение тестов. Так, запрещено проведение любых тестов на трассе где запланировано проведение этапа в течение месяца до начала этого этапа. Исключение составляют официальные тренировки в четверг перед этапом (с обязательным соблюдением лимита на использование шин на этап), а также каждой команде разрешается выбрать не более двух трасс на сезон, на которых будет допустимо проведение тестов в течение недели, предшествующей этапу (в данном случае - без соблюдения лимита на использование шин). Подать список трасс для проведения тестов команда должна была не позже месяца до начала сезона. Однако, некоторые из данных ограничений были смягчены за несколько дней до начала первого этапа. 

Отдельно в бюллетене организатора перед началом сезона участникам большинства гоночных категорий было предписано подготовить комплект из рестрикторов разных диаметров. Сделано это было во избежание казусных ситуаций, наподобие той, которая произошла в 2019 году с автомобилями Lada Granta FL R1 класса S1600, когда команда LADA Sport ROSNEFT не успела исполнить требование организатора изготовить рестрикторы для своих автомобилей и была вынуждена на пятом этапе сезона 2019 года установить на автомобиль двигатель более старой модели, а после изготовления рестриктора - снова вернуться к новой модели двигателя. В результате на двух этапах гонщики на автомобилях «Лада Гранта» были вынуждены стартовать с пит-лейн, так как с формальной точки зрения заменив модель двигателя они сменили и модель автомобиля. Теперь же участники соревнований должны подготовить рестрикторы заранее, благодаря чему прямо по ходу сезона и даже этапа организаторы смогут уравнивать технические возможности автомобилей различных марок. Кроме того, описанный выше скандал привёл к отмене с 2020 года омологационных расширений на автомобиль Lada Granta FL R1, что, согласно идее, должно привести к увеличению конкурентоспособности более старых автомобилей класса S1600 по сравнению с «Ладой» версии 2019 года, как следствие - повысить финансовую привлекательность категории S1600 для участников. 

Система начисления зачётных баллов осталась прежней для всех категорий, за исключением «Спортпрототип CN». Система начисления очков для основных категорий приведена ниже, очки участникам категории «Спортпрототип CN» начисляются согласно «Таблице для начисления очков по занятым местам», по которой очки получают все участники соревнований, поэтому количество заработанных очков определяется не только занятым местом в гонке, но и числом соперников.

Календарь 
Первоначальный проект календаря был представлен 28 ноября 2019 года. Данный проект предполагал проведение восьми этапов на всех трассах 2019 года, а также на открытой в конце 2019 года трассе Игора Драйв под Санкт-Петербургом. Гонку на Игоре Драйв (второй этап, 29-31 мая) планировалось провести совместно с этапами международных гоночных серий DTM и W Series, ограничившись классами «Туринг», S2000 и GT4. Третий этап был запланирован на трассе ADM Raceway без участия трёх вышеуказанных категорий. Четвёртый этап предполагалось провести на трассе Казань Ринг без участия гонщиков S1600-Юниор. Однако, первоначальным планам помешала распространившаяся по всему миру пандемия коронавирусной инфекции. Сначала старт сезона пришлось отложить из-за отмены всех спортивных соревнований в России, затем последовательно серии DTM и W Series отменили проведение этапа на трассе Игора Драйв. В итоге был представлен окончательный вариант календаря РСКГ на сезон 2020, который состоял из семи этапов (для категории S1600-Юниор - из шести: за исключением первого этапа на Смоленском кольце). В нём отсутствовали первоначально запланированные этапы на трассах ADM Raceway и Сочи Автодром, кроме того, на трассе под Смоленском было запланировано два этапа (в первоначальном проекте календаря трассы не повторялись). Последние три этапа к началу сезона изменений не претерпели как по датам, так и по месту проведения. Однако, во время проведения предпоследнего этапа были объявлены заключительные изменения календаря сезона 2020, а именно - даты заключительных заездов были смещены на один день раньше - на пятницу и субботу 9 и 10 октября. Это было сделано в связи с проведением в воскресенье 4-часовой гонки AKHMAT Race.

Продолжительность этапа сократилась до двух дней - субботы и воскресенья (в том числе за счёт объединения в один заезд гонщиков разных классов («Туринг» и «Супер-продакшн», а также «Туринг-Лайт» и S1600 во время первых двух этапов, «Супер-продакшн» и «Туринг-Лайт» — начиная с третьего этапа). Большая часть гоночных заездов при этом проходила в воскресенье. Требования Роспотребнадзора по ограничению распространения вирусной инфекции оказали влияние на число зрителей, которые смогли непосредственно на трассе увидеть гоночные баталии участников РСКГ. Так, на первый этап вход зрителям был закрыт, а на второй этап продавали билеты в количестве, не превышающем 10% от вместимости трибун. Также зрителей в ограниченном количестве допускали на этап в Нижнем Новгороде.

События сезона 

На предпоследнем этапе под Нижним Новгородом, определились победители личного зачёта в трёх классах («Туринг-Лайт», «S1600-Юниор» и «Спортпрототип CN»), а на финальном этапе в Грозном — в оставшихся. В классе «Туринг-Лайт» уверенно выиграл Владимир Шешенин, одержавший рекордные для этой категории восемь побед в сезоне. Уроженец Екатеринбурга добавил к своим четырём Кубкам России первый в карьере чемпионский титул. Также он стал первым, кто смог выиграть в этой зачётной категории на машине российского производства (Lada Granta R1).

В первенстве России в категории «S1600-Юниор» с третьей попытки победителем стал петербуржец Егор Фокин; в категории «Спортпрототип CN» среди участников на автомобилях ShortCut лучшим по итогам сезона стал Павел Кузьминов. После публикации списка участников заключительного этапа соревнований были окончательно определены лучшие гонщики сезона в классах GT4,  и Митджет, которыми соответственно стали Денис Ременяко, Алексей Хаиров и Святослав Арсенов. Обладателями Кубка России в классах «Супер-продакшн» и S1600 стали Владислав Незванкин и Пётр Плотников, соответственно. Для Владислава это была первая победа в личном зачёте класса «Супер-продакшн», где он выступает все семь лет существования серии РСКГ, Пётр выиграл в первый год выступления во «взрослой» категории РСКГ, после победы в «юниорском» зачёте годом ранее. Чемпионом России в самом престижном классе «Туринг» впервые стал Кирилл Ладыгин. Также впервые за историю существования класса, победу в нём одержал гонщик, выступавший на автомобиле российской модели (Lada Vesta Sport TCR).

Команда LADA Sport стала первой в РСКГ, которой удалось выиграть сезон сразу в трёх классах, причём в «самых скоростных» из тех, где проводился командный зачёт: «Туринг», «Туринг-Лайт» и «Супер-продакшн». Коллектив AKHMAT Racing Team одержал свою первую командную победу, в категории «S1600». А в юниорском зачёте («S1600-Юниор», ранее «Национальный-Юниор») все четыре года с введения командного зачёта нет равных «Академии ралли».

На нижегородском этапе, в классе «Туринг-Лайт» в первом заезде доминировала 17-летняя Ирина Сидоркова. Она стала первой в истории девушкой, который удалось в рамках заезда чемпионата России по кольцевым автомобильным гонкам добыть поул-позицию, установить лучшее время круга и выиграть гонку.

Команды и пилоты

Туринг

Супер-Продакшн

Туринг-Лайт

S1600

S1600-Юниор

Спортпрототип CN

GT4

Победители гонок

Итоги сезона

Личный зачёт

Командный зачёт 
На каждый этап команда заявляет не более двух гонщиков, очки которых идут в командный зачёт. В таблице ниже приведены результаты командного первенства.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии
 Информационный портал РСКГ
 Официальный YouTube-канал РСКГ

2020 год в автоспорте
Сезоны РСКГ
Спорт в России в 2020 году
Спортивные соревнования в Грозном
Спортивные соревнования в Смоленской области
Спортивные соревнования в Нижегородской области
Спортивные соревнования в Казани
Спортивные соревнования в Московской области
Спортивные соревнования в Сочи
2020 год в Чечне
2020 год в Московской области
2020 год в Краснодарском крае
Соревнования по автоспорту в Чечне